Фарнезе  ( ;  ) е известен италиански род. Предците на Фарнезе могат да се проследят до 13 век. Основното им фамилно владение е бил замъка Фарнето, близо до Орвието.
От 1537 до 1649 г. фамилията управлява Херцогство Кастро и от 1545 до 1731 г. Херцогство Парма с Пиаченца.

Фамилията добива популярност в края на 15 век. Основен принос за възхода на фамилията Фарнезе има Александър Фарнезе.
Неговата сестра, красавицата Джулия, се омъжва за представител на видната фамилия Орсини - Орсино Орсини, но благодарение на любовните си отношения с папа Александър VI (Родриго Борджия) осигурява за брат си кардиналска шапка. Впоследствие той самия е избран за папа под името Павел III (1534 – 1549) и допринася много за увеличаване на богатството и могъществото на своя род.

Литература 
 Stendhal: Ursprung und Größe der Familie Farnese. In: Ders.: Italienische Chroniken. Rütten & Loening, Berlin 1981
 Christoph Vitali: Der Glanz der Farnese. Kunst und Sammelleidenschaft in der Renaissance. Prestel, München 1995, ISBN 3-7913-1626-5.
 Anna M. Voci: Tra Borboni, Francia e Italia. Il recupero di Palazzo Farnese al patrimonio italiano. Ed. Scientifica, Neapel 2005, ISBN 88-89373-26-1.
 Roberto Zapperi: Der Neid und die Macht. Die Farnese und die Aldobrandini im barocken Rom. Beck, München 1994, ISBN 3-406-38136-7.

Външни препратки 
 Farnese family tree  (1390 – 1766).

!
Римски фамилии
Италианска аристокрация